Грамвуса — греческий топоним. Может означать:
 Грамвуса — деревня на Крите.
 Грамвуса (полуостров) — полуостров на северо-западе Крита.
 Агрия-Грамвуса — необитаемый остров в Эгейском море.
 Имери-Грамвуса — необитаемый остров в Эгейском море.